Juan Antonio Morales puede referirse a:

 Juan Antonio Morales (1969-), jugador de baloncesto español (retirado en 2003);
 Juan Antonio Morales (1909-1984), pintor español.